FG puede referirse a:
Filtrado Glomerular, el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo por parte del riñón.
Frente Guasú, una coalición de partidos políticos de izquierda paraguayos.
 Fine Gael, un partido político irlandés.
 Felipe González, ex-Presidente del Gobierno de España.
 Francisco González, presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Siglas